Salvador-Allende-Denkmal oder Salvador-Allende-Gedenkstele steht für:
 Salvador-Allende-Gedenkstele in Dresden, siehe Liste von Skulpturen und Kleindenkmalen in der Südvorstadt (Dresden)
 Salvador-Allende-Denkmal in Greifswald, siehe Greifswald #Denkmale
 Salvador-Allende-Denkmal in Radebeul, siehe Hörningplatz